Григорий Иосифович Атабе́ков (1908 — 1966) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился 7 (20 мая) 1908 года. Среднее и высшее образование получил в Тбилиси, в 1930 году окончил электромеханический факультет Государственного политехнического института.

В 1930—1935 годах — старший инженер Закавказского районного управления Главэнерго. Одновременно читал лекции в Закавказском индустриальном институте.

С 1935 года работал в Мосэнерго, затем в Теплоэлектропроекте, по совместительству преподавал в Московском институте механизации и электрификации сельского хозяйства (1935—1942). В 1935—1937 годах разработал ряд принципиально новых типов малорелейных схем защиты.
 
В 1938 году решением Учёного совета МЭИ по совокупности научных трудов и изобретений (без защиты диссертации) присвоены степень кандидата технических наук и учёное звание доцента.
 
С октября 1940 по ноябрь 1942 года обучался в докторантуре АН СССР, защитил докторскую диссертацию «Проблема создания малорелейных защит в электрических системах». В 1943 году утверждён в звании профессора.

В 1942 — 1945 годах — заведующий кафедрой, декан факультета электропроводной связи в ЛИИС имени М. Д. Бонч-Бруевича, где читал курсы «Электромагнитные механизмы» и «Теория связи по проводам».

С 1945 года — старший научный сотрудник Центральной научно-исследовательской электротехнической лаборатории Министерства электростанций СССР, где создал первую советскую безинерционную высокочастотную защиту электрических сетей.
 
С 1946 года заведовал кафедрой теоретических основ электротехники МАИ.
 
Член Экспертной электротехнической комиссии ВАК Министерства высшего образования СССР, член редколлегии журнала «Изобретательство» в СССР, член Экспертного совета Комитета по делам изобретений и открытий при СМ СССР.

Приёмный сын — вирусолог, академик РАН И. Г. Атабеков (1934-2021).

Умер 16 июня 1966 года. Похоронен в Москве на Армянском кладбище.

Основные работы 
 «Релейная защита высоковольтных сетей» (1949) — в последующем издана на венгерском, румынском и китайском языках;
 «Линейные электрические цепи» (1957);
 «Теоретические основы электротехники» — учебник, последнее (6-е) издание — 2008 года;
 Гармонический анализ и операторный метод: В приложении к линейным электрическим цепям. Автор: Григорий Иосифович Атабеков. (Москва: Оборонгиз, 1956)
 Основы теории цепей. Учебник для вузов. Автор: Григорий Иосифович Атабеков. (Москва: Издательство «Энергия», 1969).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950)  — за разработку и освоение серийного выпуска быстродействующей фильтровой высокочастотной защиты электросетей
 премия имени П. Н. Яблочкова АН СССР (1959) — за разработку теоретических основ релейной защиты высоковольтных сетей.

Примечания

Ссылки 
 Атабеков Григорий Иосифович 
 Атабеков Григорий Иосифович, (1908-1966), специалист в области электротехники, доктор технических наук (1942) 
 Атабеков Григорий Иосифович 
 Его труды на Math-Net.Ru

Преподаватели Московского авиационного института
Выпускники Тбилисского политехнического института
Сотрудники МЭИ
Преподаватели Московского авиационного института
Авторы учебников
Преподаватели Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
Лауреаты премии имени П. Н. Яблочкова АН СССР
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)